Японская соккер-лига 1974 Дивизион 1 — 10-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная
Ёкояма, Кэндзо
Араи, Кодзо
Киёкумо, Эйдзюн
Ямагути, Ёситада
Отиаи, Хироси

Мори, Такадзи
Кобаяси, Джордж
Мацунага, Акира
Камамото, Кунисигэ
Фудзигути, Мицунори

См. также
Вторая японская футбольная лига 1974

Ссылки
RSSSF 

Япония
1974
Спорт в Японии в 1974 году